Bundestagswahlkreis 267 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Heilbronn (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Neckar-Zaber (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Stralsund – Rügen – Grimmen (1990 bis 1998)